Geografia:
 Muntanyes:
 Puig Arboç: muntanya situada al municipi d'Arbúcies (Osona)
 Puig Arboç: muntanya situada al municipi de Riells i Viabrea (Osona)
 Puig d'Arboç: muntanya situada al municipi de Begues (Baix Llobregat)
 Puig d'Arboçar: muntanya situada al municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp)